Лев Неяхович Генин (15 ноября 1961, СССР), СССР — израильский хоккеист, вратарь клуба хоккейной лиги леумит Израиля «ХК Беэр Шева».

Карьера

Начало карьеры 
В 9 лет Генин начал тренироваться в ДЮСШ команды «Крылья Советов» Москва под руководством заслуженного мастера спорта Бориса Запрягаева, а затем тренером Льва Генина был Игорь Дмитриев.
В студенческие годы играл за команду института. Руководителем команды был Николай Эпштейн.
В сезонах 1977/1978 (играл с Игорем Паниным) и 1978/1979 (играл в одной команде с Евгением Беловым) участвовал в первенстве СССР среди юниоров.
. В 1980 году Лев переехал жить в Израиль.

Клубная карьера 
В конце 80-х годов прошлого века, усилиями репатриантов из СССР и Северной Америки, в Израиле начал развиваться хоккей (также фигурное катание).
С 1994 года началась клубная карьера Льва Генина. В первом своём сезоне он сыграл за клуб ХК Рамат-Ган. С 1996 по 2004 год, Генин сыграл за клубы Лайонс Джерузалем и Маккаби Амос Лод и 3 раза становился чемпионом Израиля.
В это период Лев Генин игрет за свои клубы в Кубке Европы и Континентальном Кубке. После этого Генин прекратил игровую карьеру, но в 2016 году присоединился к новому клубу ХК Беэр-Шева, который в сезоне 2016/2017 играл в Лиге леумит.

Международная карьера 
В составе сборной Израиля Лев Генин впервые принял участие в 1994 году, в Барселоне (Испания), на чемпионате мира по хоккею 1994 года.

Общественная деятельность 
 С 1996 по 1998 год Лев Генин был президентом Федерации хоккея Израиля.
 С 2014 года спортивный комментатор израильского телевидения. Вёл репортаж соревнованиях зимней олимпиады 2014 года и чемпионатов мира по хоккею.

Игровая статистика

Клубная карьера

Международные соревнования (Сборная)

Международные соревнования (Клуб)

Достижения

Командные 
Израиль

Примечания

Ссылки 
 
 

Хоккеисты Израиля
Хоккейные вратари
Игроки ХК «Крылья Советов»
Игроки ХК «Рамат-Ган»
Игроки ХК «Лайонс Джерузалем»
Игроки ХК «Маккаби Амос Лод»
Игроки ХК «Беэр-Шева»
Игроки сборной Израиля по хоккею с шайбой